

Cinema 
 Wilder – film del 2000 diretto da Rodney Gibbons
 Wilder – casa di produzione cinematografica italiana
 Camp Wilder – sitcom statunitense trasmessa negli Stati Uniti dalla ABC dal 1992 al 1993
 Pete Wilder (Tim Daly) – personaggio della serie televisiva Private Practice

Geografia 
 Austria
 Wilder Kaiser – catena montuosa delle Alpi Calcaree Nordtirolesi

 Stati Uniti d'America
 Wilder – città della Contea di Canyon, Idaho
 Wilder – città della Contea di Campbell, Kentucky
 Wilder – città della Contea di Jackson, Minnesota
 Wilder – città della Contea di Windsor, Vermont

Persone 
 Alan Wilder – compositore, arrangiatore e produttore discografico britannico
 Alan Wilder – attore statunitense
 Billy Wilder – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Dash Wilder – wrestler statunitense 
 Deontay Wilder – pugile statunitense
 Gene Wilder – attore e regista statunitense
 Honey Wilder – attrice pornografica statunitense
 Matthew Wilder – musicista statunitense
 Michael Wilder – scacchista statunitense 
 Thornton Wilder – scrittore statunitense
 Robert Wilder – scrittore statunitense
 William Lee Wilder – produttore cinematografico e regista austriaco

Cognome composto 
 Laura Ingalls Wilder – scrittrice statunitense
 Rose Wilder Lane – , politologa e saggista statunitense